Ålsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Ålsjön, Halland, sjö i Halmstads kommun,  (19,1 ha)
Ålsjön (Dalhems socken, Småland), sjö i Västerviks kommun,  (26 ha)
Ålsjön (Hults socken, Småland), sjö i Eksjö kommun,  (8,79 ha)
Ålsjön (Rumskulla socken, Småland), sjö i Vimmerby kommun,  (9,56 ha)
Ålsjön (Vena socken, Småland), sjö i Hultsfreds kommun,  (10,5 ha)
Ålsjön (Västrums socken, Småland), sjö i Västerviks kommun,  (2,92 km²)
Ålsjön, Västergötland, sjö i Töreboda kommun,  (35,2 ha)
Lilla Ålsjön, Östergötland, sjö i Motala kommun, 
Stora Ålsjön, Östergötland, sjö i Motala kommun,  (8,17 ha)
Ålsjön (Hällestads socken, Östergötland), sjö i Finspångs kommun,  (17,4 ha)
Ålsjön (Regna socken, Östergötland), sjö i Finspångs kommun,  (3,84 km²)
Ålsjön (Vånga socken, Östergötland), sjö i Norrköpings kommun,  (6,6 ha)
Mellersta Ålsjön, sjö i Katrineholms kommun,  (4,7 ha)
Nedre Ålsjön, sjö i Katrineholms kommun och Nyköpings kommun,  (15,2 ha)
Ålsjön (Västra Vingåkers socken, Södermanland), sjö i Vingåkers kommun, 
Övre Ålsjön, sjö i Katrineholms kommun och Nyköpings kommun,  (9,6 ha)
Ålsjön, Närke, sjö i Hallsbergs kommun och Örebro kommun,  (8,31 ha)
Lilla Ålsjön, Dalarna, sjö i Smedjebackens kommun,  (25,3 ha)
Stora Ålsjön, Dalarna, sjö i Smedjebackens kommun,  (71,7 ha)
Lill-Ålsjön, sjö i Söderhamns kommun,  (30,6 ha)
Ålsjön, Hälsingland, sjö i Söderhamns kommun,  (23,6 ha)

Naturreservat
 Ålsjön (naturreservat) – ett naturreservat i Söderhamns kommun

Se även
Ålasjön
Åltjärn
Ålagyl
Ålevatten

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn